Příjmení Macourek nosí více různých osobností:

Harry Macourek (1923–1992), český sbormistr, hudební skladatel a pedagog slovenského původu, děd Michala
Jiří Macourek (1815 – po 1863), český fagotista a hudební skladatel
Michal Macourek, český klavírista, skladatel a dirigent, vnuk Harryho
Miloš Macourek (1926–2002), český básník, dramatik, autor pohádek, scenárista a režisér